

Населені пункти та їхні частини
 Змислово — село в гміні Ютросін Равицького повіту Великопольського воєводства
 Змислово — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Змислово — частина села Мровіно в гміні Рокетниця Познанського повіту Великопольського воєводства
 Змислово — осада в гміні Мейська Ґурка Равицького повіту Великопольського воєводства

Примітки